Havermarkt (Breda)
Havermarkt (Hasselt)